BXT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bontang (Indonesia)